Eric Bibb (1951-), chanteur-compositeur américain de blues ;
 Henry Bibb (1815-1854), écrivain et abolitionniste américain ;
 Leon Bibb (1922-2015), chanteur de folk et acteur américain ;
 Leslie Bibb (1974-), mannequin et actrice américaine ;
 Mary E. Bibb (1820-~1877), éducatrice d'origine américaine et une dirigeante abolitionniste ;
 Thomas Bibb (1783-1839), homme politique américain ;
 William Wyatt Bibb (1781-1820), homme politique américain.